Perdiguera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Perdiguera (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Perdiguera (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar